Тупицино — название населённых пунктов в России:

 Тупицино — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Тупицино — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Тупицино — деревня в Ржевском районе Тверской области.

См. также 
 Тупицыно